BH steht als Abkürzung für:

 Bahrain, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Bauherr
 Bedburg-Hau
 Begleithundeprüfung
 Beistegui Hermanos, ein spanischer Radhersteller
 Belize/Britisch-Honduras (Kfz-Kennzeichen)
 Berichtsheft für Auszubildende
 Berkshire Hathaway
 Betriebshof
 Beverly Hills
 Bewährungshelfer
 Bezirkshauptmann
 Bezirkshauptmannschaft
 Blood and Honour
 Bodenhaltung (bei Eiern)
 Bohrhaken
 Boolesche Hierarchie, eine Hierarchie von Komplexitätsklassen
 Bosnien-Herzegowina
 Buchhaltung
 Buchhandel
 Buchhändler
 Bundesheer
 Bushaltestelle
 Büstenhalter
 Chevrolet BH, ein PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 Da Blechhauf’n, eine Blasmusikgruppe aus Österreich
 Hawkair, kanadische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die postcode area Bournemouth (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Ägypten: Al-Buhaira
 Bulgarien: Oblast Widin
 Deutschland: Landkreis Bühl, 1973 im Landkreis Rastatt aufgegangen
 Deutschland: Landkreis Rastatt, BH seit 2013 wieder erhältlich
 Griechenland: Piräus, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Birmingham
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Follo in der Provinz Viken
 Österreich: Bundesheer
 Rumänien: Kreis Bihor
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Spanien
 Ukraine: Oblast Odessa
 (БН) Weißrussland: Polizei in der Breszkaja Woblasz

Bh steht als Abkürzung für:

 Betriebsstunden
 Bohrium, ein chemisches Element

bh steht für:

 Bihari, eine Gruppe indischer Sprachen nach dem Sprachencode der ISO 639-1
 Blackhole, ein Dateiformat für komprimierte Dateien, siehe BH (Dateiformat)

.bh steht als Abkürzung für:

 .bh, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Bahrain

B & H steht für:
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Brew-Hatcher Company
 Boosey & Hawkes

Siehe auch

BH